Hand of God steht für:
 Hand of God (2006), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Joe Cultrera (2006) 
 Hand of God (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014–2017)
 The Hand of God (È stata la mano di Dio), italienischer Spielfilm von Paolo Sorrentino (2021)

Siehe auch:
 God Hand, japanisches Videospiel von Capcom (2006)
 Hand Gottes, religiöses Symbol für die Macht Gottes